Comps, ancienne commune française de l'Allier, auj. intégrée à Cressanges
 Comps, commune française de la Drôme
 Comps, commune française du Gard
 Comps, commune française de la Gironde

Voir aussi 
Comps-la-Grand-Ville, commune française de l'Aveyron
Comps-sur-Artuby, commune française du Var
Les Ancizes-Comps, commune française du Puy-de-Dôme

À noter 
Depuis 2009, les Comps de France se réunissent chaque année dans l'une des localités portant ce nom. Cette initiative a été lancée à la suite des fortes inondations dont a souffert Comps dans le Gard. Une première rencontre a eu lieu en 2006, puis chaque année depuis 2009.

Références